MacAlpine ist der Familienname folgender Personen:

 Tony MacAlpine (* 1960), US-amerikanischer Gitarrist und Keyboarder

MacAlpine steht für:
 MacAlpine Hills, Gebirgszug in der Ross Dependency, Antarktika
 MacAlpine Lake, ein See im kanadischen Territorium Nunavut

Siehe auch:
 McAlpine
 McAlpin
 Alpin